Alvensleben steht für:
 Alvensleben (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Alvensleben (Adelsgeschlecht), niederdeutsches Adelsgeschlecht 
 (6996) Alvensleben, Asteroid des Hauptgürtels
 Alvenslebensche Konvention, Militärkonvention zwischen Preußen und Russland
 Alvensleben-Jellinek-Ehrenmedaille, österreichische Auszeichnung
 Alvensleben’sche Bibliotheken, historische Büchersammlungen

Alvensleben ist der Name folgender Orte und Bauwerke:
 Alvensleben (Wüstung), Wüstung auf der Flur von Sangerhausen
 Alvensleben, Teil des Ortsteils Bebertal von Hohe Börde 
 Burg Alvensleben, Burgenkomplex in Alvensleben 
 Feste Alvensleben, Befestigung bei Metz